21-я авіабаза - Технологічний коледж ВПС () — є школою, технологічним коледжем та навчальною базою технічного управління ВПС Ізраїлю, яка підпорядковується командувачу ВПС. Метою бази є навчання, підготовка, виховання і розвиток студентів, стажистів, новобранців, резисторів і офіцерів технічної професії.

База по суті є воротами в ВПС і вважається навчальною базою, яка веде до технологічної, професійної та інноваційної підготовці. виховує для служби відповідно до духу Армії оборони Ізраїлю і заохочує перевагу як спосіб життя. Основа, яка знаходиться в «джерелі знань» для технічного персоналу.

База розташована поруч із залізничною станцією  в Хайфі, на території аеропорту Хайфи.

Примітки

Посилання 
 21-я авіабаза - Технологічний коледж ВПС  на Карти Google

Повітряні сили Ізраїлю
Освіта в Ізраїлі
Хайфа